Semeniwka (, ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der zentralukrainischen Oblast Poltawa mit etwa 7500 Einwohnern.

Sie ist Rajonzentrum des gleichnamigen Rajons und ist nach Semen, einem der Söhne des ukrainischen Landadligen Rodsianko, benannt. Der Ort entstand im 16. Jahrhundert aus einer Pferdepoststation. Zur Siedlungsratsgemeinde zählt auch das Dorf Tarassiwka ().

Wirtschaft und Verkehr 
Wirtschaftlich liegt der Schwerpunkt auf der Nahrungsmittelindustrie, insbesondere der Zuckerproduktion. Semeniwka liegt an der Eisenbahnstrecke Krementschuk–Romodan–Russland.  

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Semeniwka (Poltawa)